Utstrålning kan syfta på:

 Utstrålning (new age) – i New Age, en människas energifält runt kroppen
 Terrestrisk strålning – den infraröda strålning som emitteras av jorden